Джессика — женское имя.

 Чон, Джессика (род. 1989, более известна как Джессика) — американская певица, автор песен, фотомодель, модный дизайнер и предприниматель, работающая в Южной Корее.
  (род. 1975, урожд. Джессика Фодера, более известна как Джессика) — американская певица.

См. также 
 Джесси